Milano puede referirse a diferentes entradas en varias temáticas:

Fauna 
 Milano, ave rapaz de la familia Accipitridae.

Geografía 
 Milán: por su nombre en italiano (Milano), ciudad y provincia de Italia.
 Milano (Texas): localidad en el estado de Texas (Estados Unidos).
 El Milano: municipio en la provincia de Salamanca (España).

Biografías 
 Giovanni da Milano: pintor italiano del siglo XIV.
 V. A. Milano: botánico.
 Alyssa Milano: actriz estadounidense.
 Mauro Ramiro Milano: futbolista argentino.

Periódicos
 Milano (periódico), periódico italiano